Schuchter ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Schuchter († 1934), österreichischer Bezirkshauptmann
 Bernd Schuchter (geboren 1977), österreichischer Schriftsteller und Verleger
 Gabriele Schuchter (* 1956), österreichische Film- und Theaterschauspielerin
 Georg Schuchter (1952–2001), österreichischer Schauspieler
 Rafael Schuchter (* 1975), österreichischer Schauspieler

Siehe auch:
 Schucht
 Schüchter